Lachenmann ist der Familienname folgender Personen:

 Gottlob Lachenmann (1845–1935), Kirchenlieddichter und -komponist
 Gudrun Lachenmann (* 1941), deutsche Soziologin
 Hans Lachenmann (1927–2016), deutscher evangelischer Theologe und Kirchenrat
 Helmut Lachenmann (* 1935), deutscher Komponist und Kompositionslehrer